Rosenbloom ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin L. Rosenbloom (1880–1965), US-amerikanischer Politiker
 David Rosenbloom, Filmeditor
 Mara Rosenbloom (* 1984), US-amerikanische Jazzpianistin
 Maxie Rosenbloom (1907–1976), US-amerikanischer Boxer und Schauspieler
 Paul C. Rosenbloom (1920–2005), US-amerikanischer Mathematiker
 Sydney Rosenbloom (1889–1967), britischer Pianist und Komponist

Siehe auch:
 Rosenblum